Sanshū bezeichnet:
 Provinz Mikawa (), eine historische Provinz Japans
 Provinz Sanuki (), eine historische Provinz Japans
 Provinz Yamashiro (), eine historische Provinz Japans